Цутому Сонобэ (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1976 году Сонобэ окончил школу и стал игроком «Сёнан Бельмаре» (ранее — «Фудзита Индастрис»). В составе клуба он трижды становился чемпионом страны — в 1977, 1979 и 1981 годах. Кроме того, в 1977 и 1979 году «Сёнан Бельмаре» становился обладателем Кубка Императора. В 1989 году Сонобэ завершил карьеру. В национальном чемпионате он сыграл 173 матча и забил 2 гола. Был включен в символическую сборную лиги в 1978 и 1979 годах.

Карьера в сборной 
23 мая 1978 года Сонобэ дебютировал за сборную Японии в матче против Таиланда. Всего за национальную команду он провел 7 игр и завершил выступления в 1981 году.

Статистика

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сёнан Бельмаре»
Футболисты Японии